Paphies är ett släkte av musslor. Paphies ingår i familjen Mesodesmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Paphies